Hafeneger ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Hafeneger (* 1948), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Philipp Hafeneger (* 1983), deutscher Motorradrennfahrer